Stigmata — название ряда музыкальных произведений и исполнителей:

 Stigmata — российская группа, образованная в 2000 году, играющая в стилях альтернативный метал и металкор.
  — хеви-метал-группа из Шри-ланки.
 Stigmata — альбом 1998 года шведской группы Arch Enemy.
 Stigmata — альбом 2007 года российской группы Stigmata.

См. также 
 Стигматы — феномен религиозного характера.
 Стигма